W pierwszej rundzie Mistrzostwa Europy 2007 16 reprezentacji podzielonych zostało na 4 grupy. W grupie C znalazły się następujące drużyny:
 
 
 
 

Awans do drugiej uzyskały reprezentacje Hiszpanii, Francji oraz Słowacji.

Tabela

Legenda: Poz. - pozycja, Pkt - liczba punktów, M - liczba meczów, Z - mecze wygrane, P - mecze przegrane, zw. - sety wygrane, por. - sety przegrane, zdob. - małe punkty zdobyte, str. - małe punkty stracone

Mecze

Słowenia – Hiszpania
Czwartek, 6 września 2007
15:00 (UTC+4) - Yubileyny Sports Palace, Petersburg - Widzów: 500

 I sędzia: Andriej Zenowicz (Rosja)
 II sędzia: Piotr Dudek (Polska)
 Czas trwania meczu: 115 minut

Słowacja – Francja
Czwartek, 6 września 2007
20:00 (UTC+4) - Yubileyny Sports Palace, Petersburg - Widzów: 600

 I sędzia: Fabrizio Saltalippi (Włochy)
 II sędzia: Ahti Huhtaniska (Finlandia)
 Czas trwania meczu: 114 minut

Słowacja – Słowenia
Piątek, 7 września 2007
17:45 (UTC+4) - Yubileyny Sports Palace, Petersburg - Widzów: 1 750

 I sędzia: Borisław Pobornikow (Bułgaria)
 II sędzia: Arnaldo Rocha (Portugalia)
 Czas trwania meczu: 125 minut

Hiszpania – Słowacja
Sobota, 8 września 2007
15:00 (UTC+4) - Yubileyny Sports Palace, Petersburg - Widzów: 1 150

 I sędzia: Ahti Huhtaniska (Finlandia)
 II sędzia: Ümit Sokullu (Turcja)
 Czas trwania meczu: 72 minuty

Francja – Słowenia 
Sobota, 8 września 2007
20:00 (UTC+4) - Yubileyny Sports Palace, Petersburg - Widzów: 850

 I sędzia: Eugen Kulhanek (Austria)
 II sędzia: Johan Callens (Belgia)
 Czas trwania meczu: 74 minuty

Hiszpania – Francja
Niedziela, 9 września 2007
17:30 (UTC+4) - Yubileyny Sports Palace, Petersburg - Widzów: 2 450

 I sędzia: Andriej Zenowicz (Rosja)
 II sędzia: Johan Callens (Belgia)
 Czas trwania meczu: 80 minut

 

Mistrzostwa Europy w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2007